Matviyenko est un nom de famille d'origine ukrainienne. Matvienko ou Matviyenko peut faire référence à :

Patronyme 
(classement par ordre alphabétique)
  (1982-), danseuse ukrainienne
 Anatoliy Matviyenko, (1953-2020) homme politique ukrainien 
  (1981-), chanteuse ukrainienne
 , footballeur russe
 , footballeur ukrainien
 , footballeur russe
  (1960-), auteur-compositeur et réalisateur artistique
 Ihor Matviyenko (1971-), marin ukrainien et champion olympique
 Nina Matvienko (1947-), chanteuse de variété ukrainienne
 Valentina Matvienko (1949-), diplomate et femme politique russe, présidente du conseil de la Fédération (Chambre haute)
 Viktor Matvienko (1948-2018), joueur et entraîneur de football russe
  (1967-), joueur de football et entraîneur russe

Astronomie 
 (6622) Matvienko, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme